Нападение на советских дипломатических курьеров Т. И. Нетте и И. А. Махмасталя совершено 5 февраля 1926 года в поезде Москва—Рига на территории Латвии. В результате вооружённого нападения нескольких лиц Теодор Нетте был убит, Иоганн Махмасталь тяжело ранен. Двое нападавших погибли при неясных обстоятельствах, по официальной версии — покончили с собой, когда нападение провалилось. По другой версии, нападавшие были ранены в перестрелке с дипкурьерами, а потом добиты третьим участником нападения, которому удалось скрыться.

Дипломатический груз остался в неприкосновенности и был доставлен в полпредство СССР в Риге. Событие вызвало значительный общественный резонанс в СССР, советская сторона однозначно расценила инцидент как политическую провокацию, совершённую белоэмигрантскими кругами при попустительстве или даже содействии буржуазных властей Латвии. Расследованием занимались латвийская полиция и прокуратура, однако ни организаторы нападения, ни полный состав его исполнителей, ни даже его точная цель не были установлены. Официальное следствие признало происшедшее обычным уголовным преступлением и закрыло дело за смертью подозреваемых.

Обстоятельства нападения 
Дипкурьеры направлялись в Ригу, откуда, сдав часть груза, должны были направиться в Таллин, а уже из Таллина – в Берлин. Нападение произошло на перегоне между станциями Икшкиле и Саласпилс, в 22–25 километрах от Риги. В перестрелке погиб старший курьер, латыш Теодор Нетте, получивший три пули в грудь и по одной – в каждую руку. Его товарищ, эстонец Иоганн Махмасталь, получил пулю в живот и две – в правую руку.

Иллюстрации

Примечания

Литература 
 Майский И. М. Долг и отвага. Рассказы о дипкурьерах. — М.:Политиздат, 1988, ISBN 5-250-00052-5
 Дамаскин И. А., Ицков А. Н., Ермаков Н. А. и др. Очерки истории российской внешней разведки. Том 2. — М.:Международные отношения, 2014, ISBN 978-5-7133-1456-9

Ссылки 
 Эрик Екабсонс. Тайна Теодора Нетте

Политические убийства
Дипломатические инциденты
Конфликты 1926 года
Террористические акты 1920-х годов
Террористические акты, совершённые в Латвии
События 5 февраля
Февраль 1926 года
История Саласпилса